Jodłów heißen folgende Orte in Polen:
Jodłów (Nowa Sól), Dorf in der Gemeinde Nowa Sól (dt. Neusalz), Powiat Nowosolski, Wojewodschaft Lebus
Jodłów (Międzylesie) (Thanndorf), Dorf in der Gemeinde Międzylesie (Mittelwalde), Powiat Kłodzki, Wojewodschaft Niederschlesien
Jodłów (Otmuchów) (Tannenberg), Dorf in der Gemeinde Otmuchów (Ottmachau), Powiat Nyski, Wojewodschaft Oppeln